Гіперборея — в давньогрецькій міфології легендарна північна країна.
 1309 Гіперборея — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Гіпербореї — казковий вічно юний народ, що жив у північній країні Гіпербореї.